El término mandil puede referirse:

 a un delantal, una prenda, utilizada generalmente para el trabajo;
 al nombre común de la planta Trifolium alpinum.